Маскат — топоним.
 Маскат — столица и крупнейший город Султаната Оман.
 Маскат — крупный аэропорт в столице Омана Маскате.
 Маскат — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.

См. также 
 Маскот
 Мускат